Randall Winston kan avse
en amerikansk producent, se Randall Winston
en rollfigur i en TV-serie, borgmästaren i Spin City, spelad av Barry Bostwick